Константин Тимофеев:
 Тимофеев, Константин Акимович (?—1881) — педагог, поэт и писатель.
 Тимофеев, Константин Иванович (1921—1944) — Герой Советского Союза.